Klavins oder Kļaviņš ist der Familienname folgender Personen:

 David Klavins (* 1954), deutsch-lettischer Klavierbauer